Chengguan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qianyuan Zhen, socken, Zhejiang, 
 Chengguan (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 41,59, long 119,33), 
 Chengguan (socken i Kina, Guizhou), 
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 34,51, long 113,36), 
 Chengguan (socken i Kina, Henan, lat 35,56, long 114,55), 

Robotskapade Kinaförgreningar